Макино, Сёдзо:
 Макино, Сёдзо (1878—1929) — японский кинематографист (режиссёр и продюсер), «отец японского кино», основатель кинематографической династии Макино.
 Макино, Сёдзо (1915—1987) — японский пловец, призёр Олимпийских игр 1932 и 1936 годов.